Airbase ist:
 die englische Bezeichnung für einen Militärflugplatz
 ein Pseudonym des schwedischen Trance-Produzenten Jezper Söderlund